Szwajcaria:
 Arch – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland

Inne:
 „Arch” – polskie czasopismo wydawane od 2010
 Arch Linux – dystrybucja Linuksa
 GNU Arch – system kontroli wersji
 Model ARCH – model ekonometryczny służący do analizy szeregów czasowych